Поль Гоген  (, 7 червня 1848, Париж, Франція — 8 травня 1903, Хіва Оа, Маркізькі острови, Французька Полінезія, Франція) — французький художник-імпресіоніст.
 Олександр Іванович фон Гоген (1856-1914) — архітектор зламу 19-20 ст., що працював в російській імперії.